AIDS steht für:
 AIDS, schwere Erkrankung, ausgelöst durch Infektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) 
 AIDS (Trojanisches Pferd), Schadsoftware des ersten bekannten Falls von Erpressung mit Hilfe von Ransomware
 AIDS (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift der International AIDS Society
 Aircraft Integrated Data System, ein System zur Aufzeichnung von Flugdaten in der Luftfahrt wie bspw. die Flugschreiber
 Aviation Accident/Incident Data System, eine Datenbank zur Erfassung von Zwischenfällen in der zivilen Luftfahrt

AidS steht für:
 Alles ist die Sekte, deutsche Hip-Hop-Formation des Berliner Plattenlabels Aggro Berlin/Sektenmuzik

Siehe auch:

Abkürzung